Tormos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tormos (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Tormos (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar